Hattmurklor (Helvella) är ett släkte av svampar. Hattmurklorna ingår i familjen Helvellaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar,  och riket svampar. Hattmurklorna har en sadelformigt hoptryckt, flikad och i kanten nedvikt kant och jämn, sporbildande yta.

Bland arterna, som växer i jord, ofta i skog eller på gräsmark, märks, Svart hattmurkla (Helvella lacunosa), Vit hattmurkla, även kallad krusig hattmurkla (Helvella crispa) samt Smal hattmurkla (Helvella elastica).

Biskopsmössa (Gyromitra infula) även kallad brun hattmurkla har tidigare hör till  Hevella men räknas nu till gyromitra. Biskopsmössa är en benämning som även förekommer på andra arter inom bland annat hevella.

Svamparna är ätliga efter förvällning.

Källor 
 Carlquist, Gunnar (red.) (1932). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 12 s. 756.

Externa länkar 

Skålsvampar